Radio Veronica (zeezender) (1960-1974)
 Veronica Omroep Organisatie (1974-1995)
 Veronica Nieuwsradio (1995-1996)
 HitRadio 1224 (1995), opvolger: HitRadio Veronica (1995-1997) (zie Yorin FM)
 Veronica FM (1998-2001)  (zie Yorin FM)
 Radio Veronica (kabel) (2002-2003)
 Radio Veronica (Talpa Radio) (2003-heden)
 HitRadio Veronica (Sky Radio) (2010-2017)

Zie ook 
 Radio Veronica Anders Maaseik